Натуральне число 360
 360 рік до нашої ери
 360 рік нашої ери